(en français : « source du buis ») est un toponyme catalan pouvant désigner :

 Font del Boix (Bertí)
 Font del Boix (Vilamolat de Mur)
 Font del Boix (Sant Quirze Safaja)
 Font del Boix (Sant Serni)
 Font del Boix (Coll de Nargó)
 Sot de la Font del Boix
 Xaragall de la Font del Boix
 Torrent de la Font del Boix